Charles Amyot – giurista ed entomologo francese
 Frank Amyot – canoista canadese
 Jacques Amyot – vescovo cattolico, scrittore e traduttore francese